Barguzin – lokalny wiatr syberyjski
 Barguzin – rzeka wpadająca do Bajkału
 Barguzin – wieś nad rzeką Barguzin
 Barguzin – półwysep na jeziorze Bajkał